Суворов, Николай Иванович (1816—1896) — вологодский историк-краевед.
 Суворов, Николай Иванович (1921—2014) — водитель лесовоза, Герой Социалистического Труда.